Mikot – sztuczny wabik używany przez myśliwych do wabienia saren; także wabik na kozły.

Linki zewnętrzne 
 Medalowy kozioł, rogacz przywabiony na mikot 
Łowiectwo